Der AEX-Index (Eigenschreibweise: AEX index, von Amsterdam Exchange index) ist der Aktienindex der Börse in Amsterdam, Niederlande, der an der Euronext Amsterdam errechnet wird.

Berechnung 
Der AEX index ist ein Kursindex. Er umfasst bis zu 25 Aktiengesellschaften, die an der Euronext Amsterdam gehandelt werden. Der Indexstand wird ausschließlich auf Grund der Aktienkurse ermittelt und nur um Erträge aus Bezugsrechten und Sonderzahlungen bereinigt. Die Berechnung wird während der Handelszeit von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr MEZ jede Sekunde aktualisiert. Die Ermittlung der Indexmitglieder richtet sich nach Kriterien, die im internationalen Maßstab eher zu den Ausnahmen zählen. Hervorstechend ist dabei die Bedingung, dass im Jahr bei einem Wert mindestens 10 Prozent der ausstehenden Aktien gehandelt worden sein müssen – ein Tribut an einen bei zahlreichen Wertpapieren recht dünnen Handel trotz hoher Marktkapitalisierung.

Die Fokussierung auf Liquidität und Streubesitz anstelle des Börsenwerts wird auch dadurch zum Ausdruck gebracht, dass mindestens ein Viertel der ausstehenden Aktien breit gestreut sein müssen. Bei der Ermittlung des für die Gewichtung relevanten Free Float Value erfolgt zudem eine Zusammenfassung zu Klassen: Bei Streubesitz zwischen 25 und 50, 50 und 75 sowie 75 und 100 Prozent wird als Gewichtungsfaktor jeweils die obere Klassengrenze angesetzt. Ursprünglich wurde an jedem dritten Freitag im Februar darüber entschieden, welche Aktiengesellschaften im Index verbleiben und welche ausgetauscht werden und ob die Gewichtung der einzelnen Titel angepasst werden muss. Inzwischen erfolgen die Änderungen vierteljährlich.

Geschichte

20. Jahrhundert 

Der niederländische Leitindex startete am 4. März 1983 unter dem Namen EOE-index, benannt nach der früheren European Options Exchange (EOE). Er ist so definiert, dass der Index am 3. Januar 1983 den Wert von 100 Gulden (in Euro umgerechnet 45,38 Punkte) angenommen hätte. Am 19. Oktober 1987 erlitt der Aktienindex mit 12,00 Prozent den größten Tagesverlust seiner Geschichte. Grund war der Schwarze Montag an der New York Stock Exchange, als der Wert des Dow Jones Industrial Average um 22,6 Prozent einbrach.

In der Folge stieg die Volatilität. Am 26. Oktober 1987 verbuchte der Index mit 9,27 Prozent den zweithöchsten Tagesverlust und am 1. November 1987 mit 11,83 Prozent den größten Tagesgewinn. Am 1. Januar 1994 erfolgte die Umbenennung des EOE-index in AEX index. Am 7. August 1997 überwand der Aktienindex erstmals die 1.000-Punkte-Marke (in Euro: 453,78 Punkte).

Am 4. Januar 1999 begann an der Amsterdamer Börse der Handel in Euro. Für die Umstellung des AEX auf die europäische Gemeinschaftswährung wählte die niederländische Börse ein spezielles Verfahren. Während alle anderen Länder der Eurozone ihre Indexberechnungen so anpassten, dass der Indexverlauf seine Kontinuität bewahrte, veränderten sich die Kurse im AEX gemäß dem damals festgelegten Kurs von 2,20371 Gulden für 1 Euro. Das entspricht einer Teilung im Verhältnis 21:16. Damit mussten alle auf dem Leitindex basierten Produkte ebenfalls angepasst werden.

Am 4. September 2000 markierte der Index mit einem Schlussstand von 701,56 Punkten (in Euro) ein Allzeithoch.

21. Jahrhundert 
Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) fiel der Aktienindex bis zum 12. März 2003 auf einen Tiefststand von 218,44 Punkten. Das war ein Rückgang seit September 2000 um 68,9 Prozent. Der 12. März 2003 bedeutet das Ende der Talfahrt. Ab dem Frühjahr 2003 begann der AEX wieder zu steigen. Bis zum 16. Juli 2007 stieg der Aktienindex auf einen Schlussstand von 561,90 Punkten. Seit dem Tiefststand im März 2003 beträgt der Gewinn 157,2 Prozent.

Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der AEX wieder zu sinken. Am 11. Juli 2008 schloss der Index mit 391,98 Punkten unter der Grenze von 400 Punkten und am 8. Oktober 2008 mit 285,66 Punkten unter der Marke von 300 Punkten. Zwischen Ende 1998 und Ende 2008 war der AEX index nach der isländischen Börse (−81,72 Prozent) mit einem Verlust von 45,68 Prozent der schlechteste Index der Welt.

Bedingt durch die Angst rund um die Immobilienkrise stieg die Volatilität. Am 6. Oktober 2008 verbuchte der Index mit 9,27 Prozent den drittgrößten Tagesverlust seiner Geschichte. Am 13. Oktober 2008 erzielte der AEX mit 10,55 Prozent den zweitgrößten Tagesgewinn und am 24. November 2008 mit 10,29 Prozent den drittgrößten Tagesgewinn. Einen neuen Tiefststand erzielte der Index am 9. März 2009, als er den Handel mit 199,25 Punkten beendete. Seit dem 16. Juli 2007 entspricht das einem Rückgang um 64,5 Prozent.

Der 9. März 2009 markiert den Wendepunkt der Talfahrt. Ab dem Frühjahr 2009 war der AEX wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 18. Februar 2011 stieg er um 87,8 Prozent auf einen Schlussstand von 374,19 Punkten. Die Abschwächung der globalen Konjunktur und die Verschärfung der Eurokrise führten zu einem Kurseinbruch des niederländischen Leitindex. Am 22. September 2011 beendete der AEX den Handel bei 263,44 Punkten. Der Verlust seit dem Höchststand am 18. Februar 2011 beträgt 29,6 Prozent.

Die Ankündigung neuer Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in grundsätzlich unbegrenztem Umfang führte zu einer Erholung der Kurse am Aktienmarkt. Die monetären Impulse spielten eine größere Rolle bei der Kursbildung, als die weltweite Wirtschaftsabkühlung und die Lage der Unternehmen. Am 4. Januar 2013 schloss der Index bei 351,73 Punkten und damit um 33,5 Prozent höher als am 22. September 2011.

Höchststände 
Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des AEX index.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des AEX index in Euro.

Die besten Tage 
Die Tabelle zeigt die besten Tage des AEX index seit 1983.

Die schlechtesten Tage 
Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage des AEX index seit 1983.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des AEX index seit 1982.

Zusammensetzung 
Der AEX-Index setzt sich aus folgenden Unternehmen zusammen (Stand: 16. August 2022).

Siehe auch 
 :Kategorie:Unternehmen im AEX

Literatur 
Urban Bacher, Kirsten Wüst: Deutschland gegen Holland - Untersuchung von Rendite und Risiko von AEX und DAX, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 13/2021, S. 661–665.

Weblinks 
 AEX-Index-Factsheet, Euronext

Einzelnachweise 

Aktienindex
Wirtschaft (Niederlande)